El término kuei designa en mandarín (pinyin gui), al espíritu maléfico o demonio, al fantasma malvado que ataca a los seres vivos para hacer que su alma lo reemplace en el infierno.

Designa los espíritus desencarnados, demonios, espíritus de los muertos, fantasmas y duendes. El pictograma es uno de los más antiguos del idioma y representa un ser de apariencia terrorífica. Aparece con frecuencia en los antiguos huesos oraculares. Es un carácter primitivo o radical, mientras que otros correspondientes a alma, espíritu o aliento vital son compuestos, lo que sugiere que fueron inventados más tarde. Se suponía que los kuei shên (que corresponden al p'o y al hun, los elementos vitales) seguían vivos todavía un tiempo después de la muerte bajo tierra y que se sustentaban de los sacrificios hechos a los antepasados. Un enterramiento indebido, la falta de los sacrificios debidos, la muerte violenta o en circunstancias deshonrosas o desastrosas, etcétera, podían dar lugar a la aparición a los vivos de los kuei en forma de espíritus maléficos o demonios capaces de hacer daño a los vivientes. El shên era el espíritu reencarnado. El folklore chino está lleno de relatos sobre kuei.

Fuente
S. G. F. Brandon, Diccionario de religiones comparadas, 1975, II, p. 918. 

Fantasmas de China